A törvénytár jelentései:

 jogszabálygyűjtemény
 Corpus Juris Hungarici (magyar törvénytár)
 Corpus Iuris Civilis (római jogi törvénytár)
 Corpus Iuris Canonici (katolikus egyház törvénytára)

Jog